Натуральне число 548
 548 рік до нашої ери
 548 рік нашої ери